Elisabetta d'Assia (1502-1557) – principessa d'Assia, figlia di Guglielmo II d'Assia e per matrimonio principessa ereditaria di Sassonia essendo moglie di Giovanni di Sassonia
 Elisabetta d'Assia (1503-1563) – principessa del Langraviato d'Assia, figlia di Guglielmo I, e, per matrimonio, Contessa Palatina di Zweibrücken e successivamente Contessa Palatina di Simmern
 Elisabetta d'Assia (1539-1582) – langravia Assia e elettrice consorte del Palatinato
 Elisabetta d'Assia-Kassel (1596-1625) – principessa d'Assia-Kassel, Duchessa consorte di Meclemburgo-Güstrow e poetessa
 Elisabetta Enrichetta d'Assia-Kassel (1661-1683) – langravia d'Assia-Kassel